Calvi puede referirse a:

Francia
Calvi (Francia), una comuna y población francesa de la región de Córcega, en el departamento de Alta Córcega.

Italia
Calvi (Italia), una localidad y comune italiana ubicada de la provincia de Benevento, en la región de Campania.
Calvi dell'Umbria, una localidad y comune italiana ubicada de la provincia de Terni, en la región de Umbría.
Calvi Risorta, una localidad y comune italiana ubicada de la provincia de Caserta, en la región de Campania.